Tenorio ist der Familienname folgender Personen:

 Ángela Tenorio (* 1996), ecuadorianische Leichtathletin
 Antonio Tenorio, mexikanischer Offizier
 Carlos Tenorio (* 1979), ecuadorianischer Fußballspieler (Sturm)
 Edwin Tenorio (* 1976), ecuadorianischer Fußballspieler (Sturm)
 Froilan Tenorio (1939–2020), Politiker der Nördlichen Marianen
 Otilino Tenorio (1980–2005), ecuadorianischer Fußballspieler
 Pedro Tenorio (1934–2018), Politiker der Nördlichen Marianen
 Rosa Tenorio (* 1984), ecuadorianische Gewichtheberin

Tenorio ist außerdem:

 Tenorio (Cerdedo-Cotobade), Ortsteil der Gemeinde Cerdedo-Cotobade, Provinz Pontevedra, Spanien
 Don Juan Tenorio, ein Drama von José Zorrilla y Moral
 Tenorio (Vulkan), ein Vulkan in Costa Rica
 Tenorio Rock, Klippenfelsen der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis